Токту () — хан Болгарии.

Правил всего около года. В конце правления ему пришлось спасаться бегством, но избрал для бегства направление противоположное Византии — он побежал в земли севернее Дуная, где и погиб вместе с его сторонниками.

Литература 
 Андреев Й. Болгарские ханы и цари (VII—XIV в.). — София, 1987.

ханы Дунайской Болгарии
Правители Европы VIII века
Свергнутые монархи
Монархи, убитые в VIII веке